Раке́тница:
 Ракетница — один из распространённых, в среде компьютерных игроков середины 1990-х годов, вариантов названия вымышленного  оружия ракетомёта.
 Ракетница — сленговое, просторечное название сигнального пистолета.
 Ракетница — просторечное название разового сигнального устройства.

См. также